Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Horacio de la Peña e Diego Nargiso che hanno battuto in finale Boris Becker e Eric Jelen 3-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Omar Camporese /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Goran Ivanišević /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (secondo turno)

 Broderick Dyke /  Laurie Warder (primo turno)
 Karel Nováček /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Jeff Brown /  Gustavo Luza (primo turno)
 Sergi Bruguera /  Andrés Gómez (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1991